Chenet peut faire référence à :
 un chenet, pièce servant à soutenir les bûches dans un foyer ;
 Chenet, hameau de la ville belge de Dinant ;
 Chenet, hameau de la commune belge de Libramont-Chevigny.

Patronyme 

 Burton Chenet (1958-2012), peintre haïtien
 Georges Chenet (1881-1951), archéologue
 Henry Chenet (1880-1948), peintre illustrateur et musicien français
 Jean Chenet (1764-1838), homme politique

Homonymie
Homonymie de patronyme